

Массмедиа 
 All Night Nippon — японская радиопрограмма.
 All-Nippon News Network — японская телевизионная сеть.
 Anime News Network — база данных манги и аниме.
 Arab News Network — арабский новостной телеканал.
 Asia News Network — группа ежедневных азиатских газет.

Другое 
 Angry Nintendo Nerd — изначальное название видеошоу The Angry Video Game Nerd